Vucetich steht für:
 Juan Vucetich (1858–1925), argentinischer Kriminologe, siehe Ivan Vučetić
 Víctor Manuel Vucetich (* 1955), mexikanischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler

Siehe auch:
 Vučetić
 Wutschetitsch